! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 14001–14100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 14101–14200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 14201–14300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 14301–14400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 14401–14500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 14501–14600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 14601–14700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 14701–14800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 14801–14900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 14901–15000 [ editare]

List of minor planets (014001-015000)